Oberdreisbach ist ein geographischer Name:
 Oberdreisbach, Ortsteil der Gemeinde Much im Rhein-Sieg-Kreis in Nordrhein-Westfalen
 Oberdreisbach (Weitefeld), Ortsteil der Ortsgemeinde Weitefeld im Landkreis Altenkirchen in Rheinland-Pfalz